Il singolare maschile del Mutua Madrid Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Roger Federer, ma è stato sconfitto al terzo turno da Kei Nishikori. In finale Rafael Nadal ha battuto Stanislas Wawrinka per 6-2, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (secondo turno)
  Roger Federer (terzo turno)
  Andy Murray (quarti di finale)
  David Ferrer (quarti di finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Tomáš Berdych (semifinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Richard Gasquet (secondo turno)

  Janko Tipsarević (primo turno)
  Marin Čilić (primo turno)
  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Milos Raonic (secondo turno)
  Tommy Haas (terzo turno)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Stanislas Wawrinka (finale)
  Gilles Simon (terzo turno)

Qualificati 

  Tobias Kamke (primo turno)
  Xavier Malisse (primo turno)
  Robin Haase (secondo turno)
  Santiago Giraldo (secondo turno)

  João Souza (primo turno)
  Guillermo García-López (primo turno)
<li>  Jesse Levine (primo turno)

Lucky Loser
  Marinko Matosevic (primo turno)

Wild card 

  Pablo Andújar (semifinale)
  Marius Copil (primo turno)

  Javier Martí (primo turno)
<li>  Tommy Robredo (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2013
ATP World Tour 2013